Himeras (griechisch ) bezeichnete in der Antike zwei Flüsse auf Sizilien:

 Salso (Strom) bzw. nach dessen Mündung der Imera Meridionale
 der Imera Settentrionale (auch Grande) genannt, der bei der antiken Stadt Himera mündete